Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 wurde am 26. und 27. August 1954 im Stadion Neufeld in Bern ausgetragen.

Europameister wurde Wassili Kusnezow aus der Sowjetunion. Er gewann vor dem Finnen Torbjörn Lassenius. Bronze ging an den Deutschen Heinz Oberbeck.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der bestehende Meisterschaftsrekord des französischen Europameisters von 1950 Ignace Heinrich hatte auf der Grundlage des damals gültigen Wertungssystems von 1952 weiter Bestand. Nach der heute aktuellen Wertung von 1985 wäre der sowjetische Sieger von 1954 Wassili Kusnezow mit 6881 Punkten um 51 Punkte besser gewesen.

Es wurde ein Landesrekord aufgstellt:
5266  P – Hans Baar, Saarland

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.

Gewertet wurde wie bei den letzten Europameisterschaften nach der Punktetabelle von 1952.

Ergebnis 
27./28. August 1954

Vorbemerkungen zu den Punktewerten:
 Die Angaben zu den auf ein neueres Wertungssystem umgerechneten Punkte weichen in den beiden Hauptquellen voneinander ab. Grund dafür ist vermutlich, dass diese Umrechnung bei todor.com nicht auf die neueste Punktetabelle erfolgte. Deshalb sind hier die Werte der EAA aufgelistet.
 Die Angaben in der unten aufgeführten Tabelle sind den Werten in den genannten Quellen entnommen. Dort finden sich teilweise auch voneinander abweichende Zahlen. In solchen Fällen ist hier die jeweils zum Gesamtergebnis besser passende Leistung benannt. Trotzdem kommt es bei Aufsummierung der unten genannten Einzelergebnisse in vielen Fällen zu kleineren Unstimmigkeiten, die sich jedoch nur auf die Endpunktzahl, nicht jedoch auf die Platzierung auswirken.

Weblinks 
 1954 Bern European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 4. Juli 2022
 V European Championships 1954 Bern (SUI), todor66.com (englisch), abgerufen am 4. Juli 2022
 Track and Field Statistics, EM 1954, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 4. Juli 2022
 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz, ifosta.de, abgerufen am 4. Juli 2022
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf Männer, ladv.de, abgerufen am 29. Juli 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

1954